Лондіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 60 км на південь від Пуатьє, 50 км на північ від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 248,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Лондіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Лондіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Лондіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Лондіньї на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Лондіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта